

Україна 
Історична назва кількох населених пунктів:
 Марієнталь — нині село Мар'ївка Межівського району Дніпропетровської області;
 Марієнталь — нині село Придніпровське Запорізького району Запорізької області.
 Марієнталь — нині село Ільїне Чернігівському районі Запорізької області.
 Марієнталь — нині село Мар'янівка Овідіопольського району Одеської області.
 Марієнталь — нині село Мар'янівка Конотопському районі Сумської області.
 Марієнталь — нині село Долинське Сосницького району Чернігівської області.

Намібія 
 Марієнталь (Намібія) — місто в Намібії